Atari-демократ () — прозвище американских законодателей-демократов 1980-х и 1990-годов, которые выступали за поддержку и развитие высокотехнологичных и смежных отраслей с целью стимулирования экономики и создания новых рабочих мест. Этот термин относится к известному в 1980-х годах бренду игровых приставок и игровых автоматов Atari.

Значение 
В 1983 году в статье газеты San Jose Mercury News под термином Atari-демократы подразумевались «умные молодые конгрессмены, которые стремились сделать своей целью восстановление американского бизнеса». В следующем году газета The Philadelphia Inquirer сообщала о «молодом либерале, пытающемся подтолкнуть партию к более активному участию в высокотехнологичных решениях», а также упоминала, что «с июля 1982 года он появлялся на страницах The New Yorker, Business Week, Fortune, Time и… в The Wall Street Journal.» В 1989 году, «The New York Times» предполагала, что Atari-демократы, ныне также известные как «Зелёные демократы», были «молодыми умеренными, которые рассматривали инвестиции и высокие технологии как современный ответ на Новый курс». Издание также обсуждало возник в 1980-х годам разрыв между поколениями в лице сохранявших интерес к традиционным взглядам на социальный либерализм старых либералов и Atari-демократами, которые пытались найти золотую середину:

Представители 
С Atari-демократами идентицифировали сенатора от штата Теннеси Эла Гора, cенатора от штата Колорадо Тима Вирта, сенатора от штата Вермонт Патрика Лихи, сенатора от штата Массачусетс Пола Цонгаса и сенатора от штата Колорадо Гэри Харта.

Примечания 

1980-е годы в США
1990-е годы в США
Политические термины США
Эл Гор
Atari
Фракции Демократической партии США
Политика и технология